L'Ennemi à travers les siècles est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Synopsis  
Edmond Ferrand agresse Ric sur les remparts du château d'If : il est persuadé qu'il est Marcus, l'homme qui le poursuit depuis l'Antiquité romaine pour le tuer. Un psychanalyste, le docteur Vauthier intervient pour calmer le forcené. Celui-ci ne tarde pas à le prendre en analyse. Ric déjoue une nouvelle tentative de Marcus contre Ferrand puis se rend à son domaine pour poursuivre son enquête. Dans le moulin à eau qui sert de bureau à Ferrand, les deux hommes sont agressés et Ric se retrouve attaché à la roue du moulin en marche ! La nuit même, Ferrand meurt de peur.

Ric reçoit quelques jours plus tard le portrait-robot de Marcus par sa victime. Puis le testament est ouvert, mais tout le monde est déshérité : la fortune de l'industriel va à deux œuvres. Ric comprend alors qui est le coupable et retourne au moulin. Là, il est agressé par Marcus dans un costume Renaissance qui tente de le noyer à nouveau. Ric se débat et repousse son agresseur qui meurt en se brisant la nuque sur un rebord. Comme le pensait Ric, c'était bien Vauthier le psychanalyste, qui avait profité de la folie de Ferrand pour le manipuler par hypnose afin de détourner sa fortune au moyen de l'œuvre qu'il dirigeait.

Personnages 
 Ric Hochet : reporter
 Commissaire Bourdon
 Edmond Ferrand : industriel persuadé qu'il se réincarne à travers le temps à chacune de ses morts
 Le docteur Vauthier : psychanalyste

Lieux 
château d'If, Paris, le moulin de la victime

Notes et références

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1978